Па́мятник Вуче́тичу — памятник скульптору-монументалисту Евгению Вучетичу. Установлен возле его дома-мастерской на Тимирязевской улице. Открытие состоялось 30 октября 1981 года, став первым памятником советскому скульптору в Москве. Авторами проекта являлись скульптор Заир Азгур и архитектор Евгений Стамо.

Статуя представляет собой бронзовый бюст художника и изображает его в блузе с широким бантом на шее и с накинутым на плечо пиджаком. Скульптура помещена на пьедестал из красного гранита. На нём установлена памятная бронзовая табличка с надписью: «Герой Социалистического Труда народный художник СССР скульптор Евгений Викторович Вучетич».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Вучетичу
Бронзовые скульптуры
Скульптуры по алфавиту
Здания и сооружения, построенные в 1981 году в Москве
Скульптуры 1981 года